The Romantic Flute è una raccolta della flautista Berdien Stenberg.

Tracce
CD 1
Eine Kleine Nachtmusic	
Andante, theme Elvira Madigan
Theme Out of Africa
Rondo alla Turca
Voi Che Sapete
Allegro (fluit/ harp concerto)
Danzas Espanolas
Copelia
Nutcracker
Waltz from Faust
Entre'act van Carmen
Concerto pour une voix
Le Lac Majeur

CD 2
Jaques Brel Medley
Roses from the South
Seasonal Japanese melodies
Moonshine on the Castle
Zwannenmeer
Solvegjs Song
Spinning Song
Italian Dance
Can you feel the love tonight
Colout of the Wind
Cinderella
Someday my prince will come
When you wish upon a star
Theme Beauty and the Beast
Zip- A- Dee- Doo- Dah